The Doobie Brothers — дебютный студийный альбом американской рок-группы The Doobie Brothers. Альбом был выпущен 30 апреля 1971 года. Это их единственный официальный студийный альбом с басистом Дейвом Шогреном на всех треках, который ушел во время записи второго альбома.

Первый сингл с альбома «Nobody» не смог добиться успеха, как и сам альбом. Сингл был переиздан в 1974 году после того, как группа стала успешно гастролировать и записываться достигнув № 58 на Billboard Hot 100. «Nobody» позже была перезаписана для альбома 2010 года World Gone Crazy.

Список композиций 
 «Nobody» (Том Джонстон) — 3:42
 «Slippery St. Paul» (Патрик Симмонс, Том Джонстон) — 2:14
 «Greenwood Creek» (Джонстон) — 3:04
 «It Won’t Be Right» (Джонстон) — 2:38
 «Travelin' Man» (Джонстон) — 4:25
 «Feelin' Down Farther» (Джонстон) — 4:20
 «The Master» (Джонстон) — 3:30
 «Growin' a Little Each Day» (Джонстон) — 3:20
 «Beehive State» (Рэнди Ньюман) — 2:42
 «Closer Every Day» (Патрик Симмонс) — 4:19
 «Chicago» (Симмонс) — 1:40

Участники записи 
  — гитара, гармоника, фортепиано, вокал
  — гитара, вокал
 Дейв Шогрен — бас, орган, вокал
  — ударные

Примечания 

Альбомы The Doobie Brothers
Альбомы Warner Bros. Records